Lesík ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Lesík (Lomnice) (Waldl), Ortsteil von Lomnice u Sokolova, Okres Sokolov
 Lesík (Nejdek) (Mühlberg), Ortsteil von Nejdek, Okres Karlovy Vary
 Lesík (Pernink) (Lessighäuser), Ortsteil von Pernink, Okres Karlovy Vary